

Cinema 
 The Rebound, film del 1918 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Rebound – film del 1931 diretto da Edward H. Griffith
 Un allenatore in palla (Rebound) – film del 2005 diretto da Steve Carr
 The Rebound - Ricomincio dall'amore (The Rebound) – film del 2009 diretto da Bart Freundlich

Sport 
 Rebound – attività di fitness

Televisione 
 Più in alto di tutti (Rebound: The Legend of Earl "The Goat" Manigault) – film per la televisione del 1996 diretto da Eriq La Salle
 Rebound – dorama giapponese del 2011

Pagine correlate 
Effetto rebound